Бабаково — населённые пункты на Украине:

 Бабаково — село в Сумской области.
 Бабаково — село в Днепропетровской области.